Васи́лий Катаня́н:
 Катанян, Василий Абгарович (1902—1980) — советский литературовед и писатель.
 Катанян, Василий Васильевич (1924—1999) — советский кинорежиссёр-документалист, мемуарист.